l
Competições esportivas
A Partida - filme japonês
O mesmo que Trote - uma brincadeira, travessura

Desambiguação